Billar: Carambola (billar) disposició de les boles de billar 
 Botànica: Fruit tropical de l'espècie Averrhoa carambola